Manifesto kan syfta på:

 Manifesto – Peace & Loves webbtidning
 Manifesto (Deadlock) – ett musikalbum från 2008 av Deadlock
 Manifesto (film) – en långfilm regisserad av Dušan Makavejev från 1988
 Manifesto (musikalbum) – det sjätte studioalbumet från 1979 av det brittiska rockbandet Roxy Music